Худат (, ) — город в Хачмазском районе Азербайджана, на севере страны, близ побережья Каспийского моря, в 184 км от Баку. Расположен в Самур — Дивичинской низменности.

Климат 
При годовом количестве осадков 350 мм, величина испаряемости 730—800 мм. Летом жарко, средняя температура июля от +24 °С до +26 °С, максимум достигает +43 °С, зима умеренная, а средняя температура от +2 °С до +5 °С, абсолютный минимум -21 °С.

История 
Наибольшую известность город приобрёл в конце XVII века, когда Гусейн I, уроженец этих мест, перейдя в шиитскую веру при персидском дворе, получил в знак благосклонности шаха в своё правление Кубинское и Сальянское ханства, сделав Худат своей столицей. Это положение сохранялось до 1747 года, когда после убийства персидского правителя Надир-шаха праправнук Гусейна I Гусейн Али решил добиться самостоятельности и перенёс столицу в Губу, это местоположение давало ему преимущества в плане обороны. В связи с этим Худат утратил своё прежнее значение.

27 апреля 1920 года станция Худат была взята советскими войсками, развернувшими наступление на Баку — столицу Азербайджанской Демократической Республики. В районе станции произошла лишь недолгая артиллерийская перестрелка между двигавшимися на Баку четырьмя бронепоездами РККА и выступившими им навстречу двумя азербайджанскими бронепоездами.

В 1943 году был образован Худатский район АзССР. В 1950 году Худат получил статус города. В декабре 1959 года Худатский район был упразднен, с передачей полномочий районного центра городу Хачмаз.

Население 
По данным переписи населения 1970 года: 

По всесоюзной переписи населения 1989 года в Худате проживало 10 894 человек.

Экономика 
В советское время в Худате функционировали консервный завод и рыбокоптильный цех. Город расположен вблизи курортного посёлка Набрань.

Галерея

Примечания

Ссылки 
 

Населённые пункты Хачмазского района